«Фантастическая четвёрка» () — американский фильм о супергероях 2015 года, основанный на одноимённой супергеройской команде Marvel Comics. Режиссёром выступил Джош Транк, который также написал сценарий совместно с Джереми Слейтером и Саймоном Кинбергом. Главных героев сыграли Майлз Теллер, Майкл Б. Джордан, Кейт Мара, Джейми Белл и Тоби Кеббелл. По сюжету, группа одарённых подростков создаёт межпространственный портал, ставший источником их сверхчеловеческих способностей.

В 2009 году компания 20th Century Fox начала работу над перезапуском серии фильмов о Фантастической четвёрке. В июле 2012 года стало известно, что фильм срежиссирует Транк, а в январе 2014 года компания раскрыла ведущих актёров проекта. Основные съёмки, стартовавшие 5 мая 2014 года, проходили в Батон-Руже, штат Луизиана и завершились по истечении двух месяцев. Руководители Fox были недовольны первоначальной версией режиссёра и потребовали провести дополнительные съёмки, которые состоялись в январе 2015 года.

Премьера «Фантастической четвёрки» состоялась 4 августа 2015 года в кинотеатре Вильямсбург в Нью-Йорке, а 7 августа начался широкий прокат фильма. Критики раскритиковали фильм за его мрачный тон, режиссуру, отсутствие юмора, игру актёров, развитие персонажей, темп, сценарий, различия с исходным материалом, повествование, визуальные эффекты и компьютерную графику, однако положительно оценили саундтрек. В общей сложности картина заработала 167 млн $ по всему миру при производственном бюджете в 155 млн $, став кассовым провалом из-за потери более 80 млн $. На 36-й церемонии «Золотая малина» он победил в номинациях худшая режиссура, худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат и худший фильм (наряду с фильмом «Пятьдесят оттенков серого»), а также был номинирован за худший актёрский дуэт и худший сценарий. Транк также был недоволен театральной версией фильма, обвинив студию в его провале.

Первоначально сиквел должен был выйти 9 июня 2017 года, однако его производство было отменено из-за провала первой части. Картина 2015 года стала последней адаптацией комиксов о Фантастической четвёрки созданием которой занималась 20th Century Fox, поскольку права на персонажей, наряду с правами на Людей Икс и Дэдпула, вернулись к Marvel Studios после приобретения компании Disney в 2019 году. На 14 февраля 2025 года запланирована премьера перезапуска франшизы, действие которой будет разворачиваться в рамках «Кинематографической вселенной Marvel».

Сюжет 
2007 год. Одарённый школьник Рид Ричардс, непризнанный гений, создаёт устройство, способное телепортировать материю. Окружающие относятся к его экспериментам с недоверием, однако одноклассник Рида, Бен Гримм, соглашается ему помочь. Ричардс и Бен вместе проводят успешное испытание устройства.

2014 год. Рид и Бен представляют своё изобретение на школьной выставке. Их замечают Франклин Шторм и его приёмная дочь Сьюзан — учёные из Фонда Бакстера. Франклин приглашает изобретателей на работу в свой фонд. Рид с радостью соглашается, Бен уверен, что такая работа не для него.

Франклин ранее сам пытался построить телепорт, но ему это не удалось, поэтому он и попросил Рида о помощи. Также Шторм приглашает участвовать в проекте своего сына — Джонни, и бывшего коллегу — Виктора фон Дума. Сьюзан рассказывает, что телепорт перемещает материю не в разные точки Земли, как полагал Рид, а в другое измерение.

Вместе учёным удаётся создать полностью функционирующую версию устройства. Однако правительство США запрещает им самим участвовать в пробах. Рид, Джонни и Виктор решают совершить несанкционированный запуск. Той же ночью Рид приглашает Бена, и вчетвером они отправляются в другое измерение. Виктор замечает, что эта планета вся состоит из «живой энергии». Однако, в результате её мощного всплеска, начинается энергетическая буря. Учёные пытаются вернуться в аппарат, Виктор падает с обрыва прямо в сгустки энергии, а Рид, Бен и Джонни добираются до аппарата. Тем временем Сьюзан в лаборатории запускает процесс его возвращения, однако аппарат разрушается, в результате чего Бена заваливает камнями, а отсек с Джонни сгорает. Аппарат со взрывом возвращается в лабораторию, отталкивая Сьюзан взрывной волной. Учёные падают без сознания.

Очнувшись, Рид видит результаты катастрофы — Джонни лежит на столе, объятый пламенем, Бен завален камнями и не может выбраться. Пытаясь помочь ему, Ричардс замечает, что его тело получило способность растягиваться, как резина, и падает в обморок. Сьюзан после инцидента может становиться невидимой и создавать силовые поля.

Учёных доставляют в Зону 57. Здесь Рид находит Бена, изолированного от других, превратившегося в огромное существо, целиком состоящее из камней. Бен умоляет Рида помочь ему. Ричардс обещает всё исправить, но вместо этого выбирается на улицу и сбегает. Бену сообщают, что Рид предал его.

Джонни и Бен отныне работают на правительство США в качестве военной силы, но если Джонни этим очень доволен, то Бен надеется, что за это ему помогут исцелиться. Но для этого необходимо воссоздать аппарат телепортации, а это невозможно без Рида. Сьюзан удаётся найти его, и за ним отправляется лично Бен. В ярости он вырубает бывшего друга ударом в голову.

Рид создаёт новую версию устройства. Экспедиция, отправившаяся в другое измерение — на так называемую Планету 0 — находит там обезображенного Виктора, который не погиб, но стал как бы частью планеты и сам теперь состоит из её энергии. Виктора доставляют на Землю, однако он считает это угрозой для планеты 0, ставшей для него родной. Дум пользуется силой, полученной от планеты 0, и устраивает бойню в лаборатории, убивая в числе прочих Франклина Шторма. Рид, Бен, Джонни и Сьюзан пытаются ему помешать, но не могут. Дум сообщает о своих планах полностью уничтожить Землю, используя энергию планеты 0. Он отправляется в другое измерение, Рид и другие следуют за ним.

Герои не способны справиться с Думом в одиночку — он слишком силён. Однако, им удаётся победить его совместными усилиями. Разрушение Земли остановлено.

По возвращении на Землю учёные требуют от правительства права на собственные независимые исследования. Им выделяют огромную секретную лабораторию для этих целей. По предложению Рида команда берёт себе название Фантастическая Четвёрка.

В ролях

Производство

Разработка 
В августе 2009 года было объявлено о перезапуске серии фильмов о Фантастической четвёрке. Акива Голдсман был нанят в качестве продюсера, а Майкл Грин — в качестве сценариста. В феврале для корректировки сценария был приглашён Сет Грэм-Смит. В июле кресло режиссёра занял Джош Транк, а Джереми Слейтер заменил Майкла Грина в должности сценариста. В феврале к составу продюсеров присоединился Мэттью Вон. В августе 2013 года Марк Миллар рассказал, что события картины будут происходить в той же вселенной, что и фильмы о Людях Икс. Однако в мае его слова были опровергнуты Саймоном Кинбергом, одним из продюсеров фильма, присоединившимся к проекту в октябре 2013 года.

По информации Nerdist Industries, в фильме появятся Думботы. В апреле 2014 года Кинберг заявил, что фильм будет более реалистичным, чем его предшественники, и что он расскажет более «молодую» историю. Возможно также, что Фантастическая четвёрка будет одета в красно-чёрные костюмы, которые команда носит в оригинальной вселенной.

Кастинг 
В феврале 2014 года было объявлено, что Майкл Б. Джордан получил роль Джонни Шторма (Человека-факела), а Кейт Мара — роль Сьюзан Шторм (Невидимой леди). Джордан раннее работал с Транком в его дебютном фильме «Хроника». В марте 2014 года Тоби Кеббелл получил роль Виктора фон Дума / Дума, а Майлз Теллер подтвердил, что сыграет Рида Ричардса (Мистера Фантастика). Помимо этого, стало известно, что Джейми Белл исполнит роль Бена Гримма (Существа). На роль Рида Ричардса также рассматривались Кит Харингтон, Ричард Мэдден и Джек О’Коннелл, а на роль Сьюзан Шторм претендовали Сирша Ронан, Марго Робби и Эмми Россум. На роль Доктора Дума рассматривались Сэм Райли, Эдди Редмэйн и Донал Глисон. К концу месяца Тим Блейк Нельсон, сыгравший в итоге доктора Аллена, начал вести переговоры о том, чтобы исполнить роль Харви Элдера. 8 мая актёр Рег Э. Кэти был выбран на роль отца Джонни и Сью Шторм — доктора Шторма.

Съёмки 
Основные съёмки фильма начались 5 мая 2014 года в Батон-Руже, штат Луизиана.
По первоначальной задумке, съёмки должны были проходить в Ванкувере. На первом фото со съёмок был показан бюст Существа.

Производство фильма было омрачено скандалами. По сообщениям прессы на съёмках «Фантастической четвёрки» Транк конфликтовал с актёрами и другими членами съёмочной группы. Он едва не подрался с Майлзом Теллером и постоянно скандалил с Кейт Марой.

Съёмки были завершены 23 августа 2014 года. 15 августа Джейлен Мур опубликовал в «Твиттере» фото памятной куртки, полученной им за работу в фильме, с официальным названием картины — «Фантастическая четвёрка».

Завершение производства 
Визуальными эффектами фильма занималась компания OTOY. По словам Транка, с использованием технологий облачного ребрендинга OTOY, они смогли создать визуальные технологии с меньшими затратами. Moving Picture Company, Pixomondo, Rodeo FX и Weta Digital также создавали эффекты для фильма. Moving Picture Company занималась визуализацией Существа, цифровом персонаже, с участием Джейми Белла на съёмочной площадке; а также способностями Человека-факела. Weta Digital обрабатывала «растягивающиеся эффекты» Рида Ричардса. Pixomondo разработали силовые поля Сью Шторм и дополнительные эффекты на костюме Доктора Дума. Джеймс Э. Прайс выступил в качестве наблюдателя за визуальными эффектами. Планы перевести фильм в формат 3D были отменены по инициативе режиссёра Джоша Транка. Сцена боевой операции с участием Существа была также вырезана из-за проблем с финансированием.

Музыка 
В январе 2015 года стало известно, что музыку к фильму напишет Марко Белтрами. Филип Гласс был также нанят для работы над саундтреком. RM также исполнил песню «Fantastic» для корейского проката.

Маркетинг 

Тизер-трейлер фильма был выпущен в январе 2015 года и в целом был принят положительно. Грэм Макмиллан из The Hollywood Reporter положительно оценил трейлер, назвав его «удивительно сильным шагом в правильном направлении точной адаптации частично-проблематичного качества». Абрахам Рисмен из New York Magazine заявил, что фильм «может стать самым инновационным и тонально уникальным среди супергеройских фильмов». Тем не менее, корреспонденты из Newsarama отметили, что в трейлере не было «ничего», что имеет отношение к Фантастической четвёрке, чувствуя, что его можно подменить на любые другие научно-фантастические фильмы, такие как «Интерстеллар». Трейлер стал наиболее просматриваемым трейлером Fox в истории, обогнав рекордсмена 2014 года, — «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

Второй трейлер был выпущен в апреле 2015 года. Шон О’Коннелл из CinemaBlend назвал его «удивительным», отметив, что он показал настоящую Фантастическую четвёрку в действии. Дрю Маквина из HitFix оценил взаимодействие между актёрами, а также демонстрацию способностей Рида Ричардса. В том же месяце актёры представили кадры из фильма для CinemaCon, что также повлекло за собой положительные оценки.

Выпуск 
Фильм вышел в прокат 7 августа 2015 года в Северной Америке в форматах 2D. Первоначально фильм должен был выйти в прокат 6 марта 2015 года, однако впоследствии дата выпуска была перенесена на 19 июня 2015 года

Кассовые сборы 
«Фантастическая четвёрка» собрал $56.1 миллионов в Северной Америке и $111.9 миллионов на других территориях, заработав в общей сумме $168 миллионов при бюджете в $120 миллионов (по оценкам $285 миллионов, включая затраты на маркетинг и распределение доходов), что делает его наименее прибыльным фильмом серии фильмов о Фантастической четвёрке на сегодняшний день, если не скaзaть больше, провaльным, фильм вошёл по версии журнaлa The Telegraph в топ 10 сaмых провaльных фильмов 2015 годa.

Критика 
Критики разгромили фильм ещё до начала проката: лишь 9 % положительных отзывов на Rotten Tomatoes и средняя оценка 27/100 на Metacritic. Были раскритикованы множество аспектов, включая сценарий, монтаж, излишнюю мрачность, историю злодея, кастинг и актёрскую игру. Фильм имеет самый низкий показатель на Rotten Tomatoes из всех картин, основанных на Marvel Comics. Питер Трэверс из Rolling Stone дал фильму 0 звёзд из 4.

Yahoo! Movies, , Indiewire и Rolling Stone включили «Фантастическую четвёрку» в их собственный список худших фильмов 2015 года.

Награды

Издания 
«Фантастическая четвёрка» была выпущена 20th Century Fox Home Entertainment на Blu-ray и DVD-носителях 15 декабря 2015 года.

Будущее

Отменённый сиквел 
Первоначально, задолго до премьеры оригинального фильма, было объявлено, что сиквел планируется к выходу в прокат 14 июля 2017 года. Fox затем перенесла дату премьеры на 2 июня 2017 года, так как на прежнюю дату была назначена премьера фильма «Война планеты обезьян». Впоследствии премьера была перенесена на 9 июня 2017 года, две недели спустя после выхода фильма франшизы «Звёздные войны» 26 мая 2017 года.

После провальных кассовых сборов и негативных отзывов в адрес фильма, Памела Мак-Клинток из The Hollywood Reporter сказала, что: «возникает вопрос, будет ли Fox выпускать сиквел». Фил Хоуд из The Guardian посчитал, что будет «интересно» наблюдать, как Fox поступит с продолжением, отметив, что если сиквела всё-таки не будет, то права на Фантастическую четвёрку вернутся к Marvel Studios. В сентябре 2015 года было объявлено, что Fox всё ещё планирует выпустить продолжение, в то время как Саймон Кинберг работает над проектом. По словам Дрю Маквина из HitFix, Fox, скорее всего, не успеет закончить сиквел к 2017 году и, в попытках спасти франшизу, будет вынуждена считаться с видением Транка, добавляя свои поправки. Несмотря на проявленный интерес к возвращению к роли Сью Шторм, Кейт Мара сказала, что сиквела скорее всего не будет.

В конце ноября 2015 «Фантастическая четвёрка 2» был снят с производства и вычеркнут из графика выхода Fox. Тем не менее, в мае 2016 года Кинберг заявил, что студия всё ещё планирует выпустить сиквел с участием Теллера, Джордана, Мары и Белла. Позднее в том же месяце, Тоби Кеббелл сказал, что он не заинтересован в возвращении к роли Доктора Дума в сиквеле, если тот состоится. Майлз Теллер и Кейт Мара напротив выразили желание повторить свои роли в продолжении. 24 февраля 2017 года, отвечая на вопрос Collider, планирует ли студия снимать продолжение, продюсер картины Саймон Кинберг ответил: «Правда такова, что мы не станем делать ещё один фильм, пока на 100 % не будем уверены, что движемся в верном направлении, ведь другого шанса фанаты нам просто не дадут».

Кинематографическая вселенная Marvel 

Кеббелл заявил, что может вернуться к роли Доктора Дума только в том случае, если Фантастическая четвёрка станет частью Кинематографической вселенной Marvel (КВМ). Стэн Ли выразил интерес к возвращению прав на Фантастическую четвёрку и Людей Икс обратно к Marvel Studios, говоря: «Все наши персонажи должны быть у Marvel Studios. Мы сделаем всё возможное». В то же время президент Marvel Studios Кевин Файги заявил, что в настоящее время у студии нет планов на появление Фантастической четвёрки в Кинематографической вселенной Marvel. В июне 2017 года было объявлено о разработке перезапуска фильма о команде супергероев, который будет схож по концепции с «Суперсемейкой», а история будет рассказана детьми Мистера Фантастика и Невидимой леди, Франклином и Валерией Ричардс. Помимо нового перезапуска, также был анонсирован сольный фильм о Докторе Думе.

Мэттью Вон выразил заинтересованность в руководстве новой версией «Фантастической четверки» в качестве извинения: «„Фантастическая четверка“ одна из моих самых любимых героев, так что, возможно, однажды я попытаюсь исправить ошибку». Художник-концепт Александр Лозано рассказал, что персонажи из «Фантастической четвёрки» Транка должны были появиться в эпизодической роли в фильме Тима Миллера «Дэдпул 2».

14 декабря 2017 года материнская компания Marvel Studios, The Walt Disney Company, согласилась приобрести 21st Century Fox. Генеральный директор Disney Боб Айгер заявил, что они планируют интегрировать Фантастическую четверку в КВМ. Слияние было завершено к 20 марта 2019 года, и в результате права на фильм были переданы Marvel Studios.

В июле 2019 года на San Diego Comic-Con президент Marvel Studios Кевин Файги подтвердил, что новый фильм о Фантастической четвёрке находится в разработке студии на будущие фазы. Файги заявил, что «чрезвычайно взволнован возвращением персонажей», и уверил фанатов, что «первая семья Marvel в рамках киновселенной поднимется на ту высоту, которую заслуживает». В декабре 2020 года было объявлено, что Джон Уоттс, который ранее снял несколько фильмов о Человеке-пауке для киновселенной, станет режиссёром «Фантастической четвёрки», однако в апреле 2022 года Уоттс заявил, что покинул пост, чтобы взять перерыв от постановки супергеройских фильмов. «Фантастическая четвёрка» станет частью шестой фазы КВМ и выйдет 14 февраля 2025 года.

Примечания

Ссылки 

 
Фантастические фильмы 2015 года
Фильмы на английском языке
Фильмы-перезапуски
Фильмы США 2015 года
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы Джоша Транка